Mare kan syfta på följande:
 Månhav

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Mare, distrikt, Sulawesi Selatan,

Nya Kaledonien 

 Maré (kommun), Province des îles Loyauté, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nya Kaledonienförgreningar